Bell D-188A (неофициальные военные обозначения XF-109/XF3L) был инициативной разработкой двухмахового истребителя, выполненного по концепции самолёта вертикальных взлета и посадки (СВПП). Проектируемый самолёт должен был оснащаться восемью турбореактивными двигателями, половина которых должна была размещаться в поворотных мотогондолах. К сожалению для историков авиации разработка истребителя не продвинулась дальше макета. В случае постройки Bell D-188A стал бы одним из самых нетрадиционных из летавших когда-либо самолётов и одним из самых необычных истребителей из числа находившийся на балансе ВВС США.

История 
В 1955 году компания Bell Aircraft обратилась с предложением к ВВС и ВМФ США разработать сверхзвуковой всепогодный истребитель-бомбардировщик/перехватчик ПВО с вертикальными/укороченными взлетом и посадкой (СВВП/СКВП). Проект был весьма амбициозным и был спроектирован для выполнения множества функций у двух различных эксплуатантов. Самолёт получил обозначение Model 2000 и был предложен в двух вариантах: D-188 для ВМФ и D-188A для ВВС.

В 1959 году ВМФ США потерял интерес к проекту компании Bell, и работы продолжились только над вариантом D-188A. 5 декабря 1960 года компанией Bell был публично представлен макет, названный как XF-109. Макет нес на вертикальном оперении серийный номер 92109. Однако, как уже было сказано, XF-109 никогда не принадлежал проекту компании Bell, а номер на киле был «списан» с 59-2109 — серийного номера ракеты Boeing CIM-10 Bomarc.

Компания рассчитывала на постройку прототипа, однако в 1961 году финансирование было прекращено: министр обороны США Макнамара сместил приоритеты в сторону программы тактического экспериментального истребителя (Tactical Fighter Experimental — TFX), приведшей к созданию машин семейства F-111.

На момент прекращения работ по проекту D-188A общая сумма расходов ВВС и ВМФ США, а также компании Bell на научно-исследовательскую работу, связанную с проектированием самолёта, составили $17 000 000 (из них ВВС и флота составила $14 500 000), а общий объём НИОКР по проекту превысил 500 000 часов работы инженерно-технического персонала.

Лётно-технические характеристики 

Нереализованные проекты самолётов
Самолёты Bell